Termenul reprezentare se poate referi la:

 Reprezentare (psihologie)
 Reprezentare proporțională - în politică
 Reprezentarea grafică a florii - în botanică
 Reprezentare simplectică - în matematică

Dezambiguizare
Domenii interdisciplinare